Ма́сленникова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Масленникова, Божена Ивановна (род. 1940) — цветокорректор киностудии «Мосфильм» с 1965 года.
 Масленникова, Вера Николаевна (1926—2000) — доктор наук.
 Масленникова, Зоя Афанасьевна (1923—2008) — скульптор, литератор.
 Масленникова, Ирина Ивановна (1918—2013) — советская оперная певица.
 Масленникова, Леокадия Игнатьевна (1918—1995) — советская певица.
 Масленникова, Маргарита Николаевна (1928—2021) — советская лыжница.
 Масленникова, Марианна Евгеньевна (род. 1961) — советская легкоатлетка.
 Масленникова, Наталья Николаевна (1927—2010) — советский и российский историк, палеограф.
 Масленникова, Ольга Александровна (1874—1941) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Масленникова, Римма Николаевна (род. 1937) — сверловщица, Герой Социалистического Труда.
 Масленникова, Станислава Юрьевна (род. 1969) — российская оперная певица и педагог.

 Топоним 
 Масленникова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.